T66 peut faire référence à :
 Cooper T66, une formule 1 du constructeur britannique Cooper Car Company ;
 Effets de rayonnements, sans précision, d’après la classification internationale des maladies ;
 Solar T66, un turbomoteur américain.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres